Гурго — фамилия. Известные носители:
 Гурго, Анри
 Гурго, Гаспар